Du goudron et des plumes peut faire référence à:
 Punition du goudron et des plumes, un châtiment corporel,
 Du goudron et des plumes, film de Pascal Rabaté sorti en 2014.